Scutigerella immaculata  — вид многоножек рода  семейства .

Тело длиной 2,5—8 мм, белое, блестящее, с редкими короткими волосками. Вид распространён в Северной и Центральной Европе.

Литература 
 

Симфилы
Животные, описанные в 1845 году
Многоножки Европы